IXS steht für:
 Inelastic X-ray scattering, zerstörungsfreie Röntgenanalyse von Kristallstrukturen mit Hilfe von unelastischer Streuung, siehe Streuung (Physik) #unelastische Streuung
 Silchar Airport (IATA-Code), Flughafen von Silchar im indischen Bundesstaat Assam

Abkürzung